Het seizoen 1994/95 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Alecto en Zwolle als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1995/96. 

Gooische, Rosmalen, Venlo en Leiden degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1994
Hockey in 1995
Overgangsklasse hockey